CNF steht für:

 Canary Fly, eine spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Chomsky-Normalform
 Constant weight without fins, eine Disziplin des Apnoetauchens
 Flughafen Belo Horizonte–Confins in Brasilien nach dem IATA-Code
 Konjunktive Normalform (englisch: Conjunctive normal form)
 Cellulose Nanofiber, ist ein hochfester und leichter Baustoff aus den Cellulose-Mikrofibrillen von Holz

CNF